Boldin je priimek več oseb:
 Ivan Vasiljevič Boldin, sovjetski general
 Anquan Boldin, ameriški nogometaš
 Igor Boldin, ruski hokejist

Glej tudi 
 seznam priimkov (B)